Maly, Malý oder Mały ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Maly (* 1970), österreichische Autorin

 Elga Maly (1921–1989), österreichische Malerin
 Felix Maly (* 1994), deutscher Eisschnellläufer
 Franz de Paula Maly (1823–1891), österreichischer Gärtner und Botaniker
 Hans Maly (1907–1971), deutscher Polizeibeamter
 Ida Maly (1894–1941), österreichische Malerin
 Jakub Malý (Pseudonyme Budislav und Václav Pravda; 1811–1885), tschechischer Historiker, Schriftsteller und Journalist
 Josef Maly (1857–1912), deutschböhmischer Jurist und Politiker
 Joseph Karl Maly (1797–1866), österreichischer Botaniker
 Karl Franz Josef Malý (1874–1951), jugoslawischer Botaniker
 Ladislav Malý (1920–1951), tschechischer Beamter und Soldat
 Leon Mały (* 1958), römisch-katholischer Bischof
 Lina Maly (* 1997), deutsche Musikerin und Liedermacherin
 Michal Malý (* 1959), tschechischer Badmintonspieler
 Miroslav Malý (* 1963), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler
 Peter Maly (* 1936), deutscher Innenarchitekt und Industriedesigner
 Peter Maly (Hochspringer) (* 1937), ungarischer Hochspringer
 Rebecca Maly, Pseudonym der deutschen Schriftstellerin Rebekka Pax (* 1978)
 Richard Maly (1839–1891), österreichischer Chemiker
 Rudolf Ina Malý (1889–1965), tschechischer Philosoph
 Sergei Maly (* 1990), kasachischer Fußballspieler
 Svend Maly (* 1970), deutscher Leichtathlet
 Theo Mayer-Maly (1931–2007), österreichischer Jurist, Romanist, Zivilrechtler
 Ulrich Maly (* 1960), deutscher Politiker (SPD)
 Václav Malý (* 1950), Weihbischof in Prag
 Vincenz Maly (1808–1878), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Vladimír Malý (* 1952), tschechoslowakischer Hochspringer
 Wilhelm Maly (1894–1943), deutscher Maler und Bildhauer

Malý steht für:
 die männliche tschechische Form von klein, Namenszusatz bei vielen Orten

Siehe auch:
 Mali (Begriffsklärung)
 Mally